Милорад Поповић може се односити на:

 Милорад Поповић Шапчанин (1841—1895), српски песник
 Милорад Поповић (1875—1905), социјалиста и теоретичар радничког покрета.
 Милорад Поповић (1876—1932), српски физичар и декан Филозофског факултета
 Милорад М. Поповић (1913—1945), командант Невесињског корпуса ЈВуО
 Милорад Поповић, црногорски књижевник